Каджу́ны ( — ке́йдженз; самоназвание  — кадье́н,  — кадже́н) — своеобразная по культуре и происхождению субэтническая группа французов, представленная преимущественно в южной части штата Луизиана, именуемой Акадиана (около 400 тыс.), а также в прилегающих округах южного Техаса (около 100 тыс.) и Миссисипи (30 тыс.). Культура каджунов называется каджун или ке́йджен.

По происхождению каджуны — одна из групп франкоканадцев, а точнее акадийцев, депортированных британцами из Акадии в 1755—1763 годах. Само слово cadjin (в английском написании — cajun) — это искажённое франко-креольское от Cadien <  (досл. «акадийский»).

Сейчас, вместе с близкородственными франко-креолами — это крупнейшее этноязыковое меньшинство в Луизиане, составляющее около 4 % населения штата, чьи языковые права имеют частичное официальное признание в штате. Большинство каджунов говорят на английском, но сохраняют при этом приверженность своей культуре, образу жизни и особенно национальной кухне. Говорят также на каджунском диалекте французского языка,  и стандартном французском.

История 
Депортация акадийцев привела к возникновению акадийской диаспоры во многих регионах мира. Всего с 1755 по 1763 по приказу британского губернатора Чарльза Лоренса было депортировано свыше 10 000 жителей бывших французских территорий (Акадия и Новая Шотландия) в Атлантической Канаде. Более половины из них погибло в трюмах кораблей, перевозивших их в тюрьмы британских колоний на территории нынешних США и даже на Фолклендские острова. Часть из них (свыше 3000) переместилась на территорию Луизианы, где их, католиков, приветствовала испанская администрация и многочисленное французское и франкокреольское население Нового Орлеана. Позднее в сельских районах Луизианы образовалась особая этнографическая группа.

Покупка Луизианы, отошедшей к США после 1803 года, привела к постепенному нарастанию напряжения между новыми англоязычными поселенцами и франкоязычными каджунами, вновь подвергнувшимися интенсивной дискриминации. Французский язык был вскоре запрещён для использования в образовании, и большинство каджунов ассимилировалось (см. каджунский английский), сохранив культурную автономию.

См. также 
 Каджунская кухня
 Население США
 Квебекцы
 Новая Франция

Примечания 

Народы США
История Луизианы
Права меньшинств
Дискриминация
Французский язык
Романские народы